Дми́трий Дми́триевич Благо́й:
 Благой, Дмитрий Дмитриевич (1893—1984) — советский литературовед-пушкинист.
 Благой, Дмитрий Дмитриевич (1930—1986) — советский пианист, педагог, композитор, музыковед, сын Д. Благого.